Odescalchi může být:

 italské příjmení 

 členů šlechtické rodiny

 Odescalchiové – italská šlechtická rodiny původem od jezera Como, v 16. a 17. století proslavená svým papežem a jeho příbuzenstvem
 Erbe–Odescalchi – italská šlechtická rodina spřízněná s Odescalchiovými

známí uživatelé

 Artur Odescalchi (1836–1924), uherský kníže, politik a historik
 Baldassarre Odescalchi (1844–1909), italský politik
 Benedetto Odescalchi (1611-1689), papež Inocenc XI.
 Benedetto II Erba Odescalchi (1679–1740), italský kardinál a Milánský arcibiskup 
 Carlo Odescalchi (1785–1841), italský kníže, kardinál a arcibiskup z Ferrary
 Livio Odescalchi (17. století), italský šlechtic v Laziu, vévoda z Bracciana, Ceri and Sirmia
 Ladislao Odescalchi (1920–2000), italský sportovní střelec
 Paolo Odescalchi († 1585), italský římskokatolický biskup z Penne a Atri (1568–1572), apoštolský nuncius v Neapoli
 Giulio Maria Odescalchi (1612–1666), italský římskokatolický biskup z Novary, papežův bratr

část názvu objektu
 Castello Orsini-Odescalchi – hrad v obci Bracciano, provincie Řím
 Palazzo Giustiniani-Odescalchi – palác v Bassanu Romanu, province Viterbo
 Palazzo Chigi-Odescalchi – palác v Římě

Externí odkazy